Джон де Грандисон (; около 1292 — 15 июля 1369) — английский аристократ и писатель, епископ эксетерский с 1328 года, 3-й барон Грандисон с 1358 года. Руководил перестройкой Эксетерского собора, написал житие апостола Фомы.

Биография 
Джон де Грандисон был вторым сыном Уильяма, 1-го барона Грандисона, и Сибиллы Трего, дочери и одной из наследниц Джона Трего. Он принадлежал к аристократической семье из континентальной Европы, владевшей замком Грансон/Грандисон недалеко от Лозанны; некоторые представители этой семьи в середине XIII века перебрались в Англию вслед за Элеонорой Прованской, ставшей женой Генриха III, и получившей в этом королевстве земли. Джон родился около 1292 года в Эштоне или Эшпертоне в Херефордшире. Как второго сына, его нацелили на церковную карьеру: Грандисон изучал теологию в Парижском университете под руководством Жака Фурнье (впоследствии — папы римского Бенедикта XII. В 1309 году он, по-видимому, получил пребенду в Йорке, в 1310 году стал архидьяконом ноттингемским, в 1322 году получил ещё одну пребенду в Линкольне. Кроме того, Джон занимал должность каноника Уэльса.

Грандисон был личным капелланом папы Иоанна XXII и, по-видимому, жил при его дворе в Авиньоне; во всяком случае, 16 января 1327 года он находился в Лондоне в качестве папского посла и вместе со своим товарищем по миссии, архиепископом Вьеннским, потребовал от английского духовенства субсидию для Святого престола, в которой тут же было отказано. В том же году он был в составе комиссии, занимавшейся урегулированием пограничного конфликта в Гаскони. Вскоре папа своей буллой назначил Джона епископом Эксетера, хотя местный капитул уже выбрал на этот пост Джона Годли. 3 февраля 1328 года Грандисон прибыл в Дувр, через два дня постригся в монахи в Кентербери, 9 марта получил инвеституру от короля Эдуарда III в Йорке, а 22 августа прибыл в свою епархию (перед этим Джон некоторое время провёл в семейной резиденции в Оксенхолле, Глостершир).

У Грандисона были напряжённые отношения с архиепископом Кентерберийским Симоном Мепехамом. Вскоре после принятия сана он попросил архиепископа освободить его от участия в церковном соборе в Лондоне, ссылаясь на то, что епископская резиденция в столице разрушена бунтовщиками и что он не может покинуть Эксетер. Позже Мепехам решил сам поехать к Грандисону; тот попросил папу заставить архиепископа отложить этот визит, но безуспешно. Мепехам прибыл в Эксетер в июне 1332 года. Грандисон выстроил у собора вооружённых людей, чтобы помешать архиепископу войти. В конце концов в этот конфликт пришлось вмешаться королю.

Ещё одной проблемой епископа стала нехватка финансов. Деньги были нужны, чтобы продолжать перестройку соборной церкви, а ситуация внутри епархии была далека от стабильности из-за долгого безначалия. Предшественник Грандисона, Джеймс Беркли, занимал епископский престол всего четыре месяца, а предыдущий епископ, Уолтер Степлдон, был убит взбунтовавшейся толпой в 1326 году. Известно, что вскоре после принятия сана Джон попросил 200 фунтов у своего кузена Хью де Куртене из Окгемптона (впоследствии графа Девона), но тот отказал ему. В дальнейшем Грандисон смог собрать достаточно денег в своей епархии благодаря установлению твёрдого порядка и дисциплины внутри духовного сословия. К тому же в 1358 году, после смерти бездетного брата Питера, он унаследовал обширные родовые земли в Глостершире, Херефордшире, Беркшире и Сомерсете (формально с этого момента Джон считался 3-м бароном Грандисоном). Теперь у епископа были средства на роскошную жизнь, на поддержку колледжа Святой Марии и госпиталя Святого Иоанна, на продолжение строительства. Он дожил до окончания работ над новым нефом и, вероятно, лично освятил его (1367 год).

В 1368 году Грандисон составил завещание, которое сохранилось до наших дней. 15 июля 1369 года он скончался. Его тело похоронили в капелле святой Радегунды в Эксетерском соборе (гробница была разграблена в XVI веке, во время Реформации), земли и титул Грандисонов перешли к сыну младшего брата епископа — Томасу.

Интеллектуальные занятия 
В 1366 году под руководством Дона были созданы два манускрипта — «Уроки из Библии» и «Легенды о святых»; учёные полагают, что в создании второй книги епископ принимал непосредственное участие. Он же написал житие апостола Фомы, Vita S. Thome Martyris (вероятно, это извлечение из «Легенд о святых») и подарил архиепископу Симону Ислипу роскошно оформленный фолиант, содержащий письма Ансельма Кентерберийского. Эта книга находится в Британском музее.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 
 
 
 

1-3
Бароны Англии XIV века
Джон де Грандисон, 3-й барон Грандисон